

Musica 
 Dedicato/Amico giorno – 45 giri del 1978 di Loredana Bertè
 Dedicato... – album del 2000 della Lupia Jazz Orchestra

Televisione 
 Dedicato – programma televisivo del 2021 di Rai 1